NANA MIZUKI LIVE FIGHTER -BLUE×RED SIDE- – siódme DVD koncertowe japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydane 25 grudnia 2008. Nagrania pochodzą z koncertów NANA MIZUKI LIVE FIGHTER 2008 〜BLUE SIDE〜/〜RED SIDE〜, które odbyły się 5 i 6 lipca 2008 r. w Yoyogi National Gymnasium.

Lista utworów

BLUE SIDE

RED SIDE

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon (BLUE SIDE) 
 Profil albumu na Oricon (RED SIDE) 
 Profil albumu na King Records (BLUExRED SIDE) 
 Profil albumu na King Records (BLUE SIDE) 
 Profil albumu na King Records (RED SIDE) 

Albumy wideo Nany Mizuki
Albumy wideo koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2008